Con Piavesella si indicano alcuni corsi d'acqua della provincia di Treviso:
 Piavesella di Maserada
 Piavesella di Nervesa